Adriaen van Ostadelaan (Veenendaal)
Adriaen van Ostadelaan (Utrecht)